Matcherna i Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades från 20 till 28 september 2003.

Tabell

Matcher

Nigeria mot Nordkorea

{{Resultat med trupp|id=NGA-PRK
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Jin Pyol-hui Ri Un-gyong
|arena    = Lincoln Financial Field
|spelplats= Philadelphia, Pennsylvania
|publik   = 24347
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Jin Pyol Hui
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=USA-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Kristine Lilly Cindy Parlow Cone Shannon Boxx 
|mål2     =  Victoria Svensson
|arena    = Robert F. Kennedy Memorial Stadium
|spelplats= Washington, District of Columbia
|publik   = 34144
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Kristine Lilly
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Nordkorea

{{Resultat med trupp|id=SWE-PRK
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 25 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Victoria Svensson 
|mål2     = 
|arena    = Lincoln Financial Field
|spelplats= Philadelphia, Pennsylvania
|publik   = 31553
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Victoria Svensson
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=USA-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 25 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Mia Hamm Cindy Parlow Cone Abby Wambach Julie Foudy 
|mål2     = 
|arena    = Lincoln Financial Field
|spelplats= Philadelphia, Pennsylvania
|publik   = 31553
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Mia Hamm
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=SWE-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 28 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Hanna Ljungberg Malin Moström 
|mål2     = 
|arena    = Columbus Crew Stadium
|spelplats= Columbus, Ohio
|publik   = 22828
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Hanna Ljungberg
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordkorea mot USA

{{Resultat med trupp|id=PRK-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 28 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Abby Wambach Cat Whitehill
|arena    = Columbus Crew Stadium
|spelplats= Columbus, Ohio
|publik   = 22828
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp A